Sillery hat folgende Bedeutungen:

Orte:
 Sillery (Marne), Gemeinde in Frankreich
 Sillery (Québec), Stadtteil von Québec (Kanada)
 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Arrondissement der Stadt Québec

Personen:
 Charles-Alexis Brûlart de Sillery (1737–1793), französischer Feldmarschall
 Fabio Brûlart de Sillery (1655–1714), französischer katholischer Bischof und Dichter
 Nicolas Brûlart de Sillery, 1623/24 Kanzler von Frankreich und Siegelbewahrer des Reichs
 Louis Philogène Brûlart de Sillery, 1747–1751 Außenminister von Frankreich
 Pierre Brûlart de Sillery († 1640), französischer Außen- und Kriegsminister